Спекуляция доменными именами (англ. domaining, от domain — домен) — сложившаяся практика идентификации и регистрации или приобретения доменных имён Интернета для последующей их перепродажи с целью получения прибыли.

Обычно спекулируют доменными именами, содержащими такие слова, которые могут иметь значение для данного вида трафика. Поэтому общие слова и фразы,  например «poker» (покер), «insurance» (страхование), «travel», «creditcards», «sex» и другие, являются привлекательными объектами для спекуляции в любом домене верхнего уровня.

Спекулятивные характеристики доменного имени могут быть связаны с новостями или текущими событиями. Тем не менее, эффективный период, в течение которого такие возможности актуальны, может быть ограничен. Быструю оборачиваемость в перепродаже доменов часто называют сбросом доменов.

См. также 
 Система доменных имён
 Киберсквоттинг

Примечания

Ссылки 
 

DNS
Интернет-реклама